Seattle Construction and Drydock Company (также известная как Seattle Dry Dock & Ship Building Company ) — судостроительная компания, базирующаяся в Сиэтле, штат Вашингтон. Официально основанная в 1911 году, верфь ведет свою историю с 1882 года, когда Роберт Моран открыл судоремонтную мастерскую на пристани Йеслера. В 1906 году эта мастерская стала верфью Moran Brothers Shipyard, а в конце 1911 года — Seattle Construction and Drydock Company.

Компания произвела более 90 кораблей, в том числе значительное количество линкоров и подводных лодок для ВМС США, подводных лодок для Королевского военно-морского флота Канады, а также торговых морских судов. К 1917 году завод занимал около 11 гектаров и имел персонал около 1500 человек. На заводе было шесть стапелей длиной до 180 м, два сухих дока вместимостью 12 000 тонн каждый и один сухой док вместимостью 3 000 тонн, которые были оборудованы для ремонта всех видов.  Компания официально прекратила свою деятельность в 1918 году, в значительной степени из-за переманивания ее квалифицированных рабочих со стороны недавно созданных конкурентов.  В конечном итоге она была приобретена Уильямом Х. Тоддом, который сделал её дочерней компанией Todd Pacific Shipyards Corporation, основанной в 1916 году как William H. Todd Corporation.  Другие компании, которыми управлял Тодд, включали Robins Dry Dock & Repair Company из Эри-Бейсин, Бруклин, Нью-Йорк и Tietjen & Long Dry Dock Company из Хобокена, Нью-Джерси.

Примечания 
 
Компании Сиэтла